Frevillea är ett släkte av kräftdjur. Frevillea ingår i familjen Goneplacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Frevillea